Суда́кская доли́на (, ) — долина в восточной части Южного берега Крыма. Примыкает к берегу Чёрного моря в районе Судакской бухты. Более миллиона лет назад была подводной террасой. С трёх сторон защищена горами и открыта только с юга: с востока ограничена горой Ай-Георгий, у моря мысом Алчак, с запада прикрыта лесистой горой Перчем, с севера хребтом Таракташ. В ширину Судакская долина разнится от 0,2 до 2,5 км. Её протяженность (вместе с Сууксинской долиной) составляет 13 км. По долине протекает река Судак и её 3 притока: левые Эски-Юрт длиной 15 км, Аджи-Бей — 11 км и правый Карагач длиной 13 км.

В Судакской долине находится город Судак и село Дачное.

Примечания

Литература 

Долины Крыма